Абдужапар Тагаевич Тагаев (; 31 марта 1953, с. Джилалды, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР — 12 января 2017, Бишкек, Киргизия) — киргизский государственный деятель и топ-менеджер, министр связи Республики Кыргызстан (1995—1996). Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники (2004).

Биография 

Окончил Московский электротехнический институт связи по специальности «автоматическая электросвязь». В 1985 г. прошел постдипломное обучение в Межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников, в 1990 г. — Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

 1975—1989 гг. — на руководящих должностях в системе Министерства связи Киргизской ССР,
 1989—1995 гг. — первый заместитель министра,
 1995—1996 гг. — министр связи Кыргызской Республики,
 1996—1998 гг. — первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
 1998—1999 гг. — мэр города Ош,
 1999—2000 гг. — мэр города Балыкчы,
 2000—2003 гг. — член Совета директоров Акционерного Коммерческого «Кыргызавтобанк»,
 2002—2005 гг. — председатель Общества дружбы «Кыргызстан-Чехия»,
 2005—2010 гг. — член правления Национального банка Кыргызской Республики,
 2010 г. — советник исполнительного директора Специализированного фонда по рефинансированию банков (СФРБ);
 2010—2011 гг. — специалист по кредитному мониторингу СФБР.

С 2013 г. — член Совета директоров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

С марта 2003 г. — заместитель председателя Политсовета Партии Справедливости и Прогресса. С 2010 г. — сопредседатель киргизской «Республиканской партии Акыйкат».

Семья 

Женат, три дочери и сын.

Награды и звания  

Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники (2004).

Почётная грамота Кыргызской Республики (1992) 

Юбилейная медаль «Манас-1000» (1995).

Заслуженный работник связи Кыргызской Республики (1997).

Примечания

Источники 

 https://centrasia.org/person2.php?st=1057438917
 http://nesk.kg/ru/o-kompanii/organy-upravleniya/revizionnaya-komissiya/43-biografii-soveta-direktorov/496-tagaev-abduzhapar-tagaevich-sovet-direktorov
 https://24.kg/obschestvo/43099_ushel_iz_jizni_eks-ministr_svyazi_kyirgyizstana_abdujapar_tagaev/

Министры связи Киргизии
Мэры городов Киргизии